L'édition 2001 du tournoi de tennis de Sankt Pölten se déroule du 21 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Andrea Gaudenzi remporte l'épreuve en simple, Petr Pála et David Rikl celle en double.

Lauréats 
Andrea Gaudenzi remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Markus Hipfl. L'Italien décroche ainsi le premier titre de sa saison.

En double, Petr Pála et David Rikl remportent leur  ensemble en battant en finale Jaime Oncins et Daniel Orsanic. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sankt Pölten
 Saison 2001 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes

Navigation 

Tennis masculin en 2001
ATP 2001
Sport en Autriche en 2001
Tennis en mai 2001